Härkilot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Härkilot, Korpo, Åboland, 
 Härkilot, Pargas, Åboland,

Se även
Härklot
Härilot

Robotskapade Finlandförgreningar